La rue Crébillon peut faire référence à 
La rue Crébillon dans le  de Paris.
La rue Crébillon à Nantes.
Voir aussi :